Pixel 2 и Pixel 2 XL — пара смартфонов на системе Android, разработанных компанией Google в рамках линейки продуктов Google Pixel. Они являются преемниками Pixel и Pixel XL. Смартфоны были официально анонсированы 4 октября 2017 года и выпущены в Соединенных Штатах 19 октября того же года. 9 октября 2018 года их преемниками стали Pixel 3 и Pixel 3 XL.

История 
В начале марта 2017 года Рик Остерлох из Google подтвердил, что в конце этого года они представят смартфон Pixel следующего поколения. Он заявил, что он «останется премиальным» и что «дешевого пикселя» не будет.

Изначально компания Google намеревалась использовать HTC для производства обоих своих флагманов, но позже выбрали LG для производства более крупного Pixel 2 XL. Неизданное устройство, которое должно было быть Pixel 2 XL под кодовым именем «Muskie», было переработано компанией HTC в её смартфон — HTC U11+.

Pixel 2 и Pixel 2 XL были выпущены в Соединенных Штатах на Verizon и Project Fi. 4 октября 2018 года Verizon Wireless прекратила продажи Pixel 2.

Технические характеристики

Дизайн 
Задняя панель Pixel 2 и Pixel 2 XL изготовлены из алюминия с тонким «премиальным покрытием» из пластика и имеют верхнюю часть из стекла для обеспечения беспроводной передачи данных.В отличие от Pixel XL, который был увеличенной версией дизайна обычного Pixel, без каких-либо прочих изменений, внешний дизайн у Pixel 2 XL отличается от своего «меньшего собрата», используя более высокий дисплей 2:1 P-OLED (18:9) вместо 16:9 Amoled-дисплея у Pixel 2.

Оборудование 
Pixel 2 и Pixel 2 XL работают от процессора Snapdragon 835 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Оба смартфона поставляются в вариантах с 64 или 128 ГБ внутренней памяти.

Примечания 

Мобильные телефоны LG
Мобильные телефоны HTC
Устройства на базе Android